Olofsson (med stavningsvarianter som Olovsson, Olofson etc) är ett vanligt svenskt efternamn som bärs av omkring 25 000 personer, vilket ger namnet plats nummer 20 på listan över Sveriges vanligaste efternamn. Namnet var ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Olofs son.

Personer med efternamnet Olofsson eller varianter av detta namn

A
 Anders Olofsson (1952–2008), racerförare
 Anders Olofsson i Hillingsäter (1711–1772), bonde och politiker
 Andreas Olofsson (född 1981), politiker
 Anna Carin Olofsson (född 1973), skidskytt
 Anna Olofsson (född 1971), sociolog, professor
 Anneè Olofsson (född 1966), konstnär och fotograf
 Anton Olofsson (född 1992), fotbollsmålvakt
 Anton Olofsson (konstnär) (1860–1949), köpman och konstnär
 Anton Olofsson Raeder (1987–), svensk röstskådespelare

B
 Bengt Olofsson (1823–1897), hemmansägare och politiker
 Benny Olofsson (född 1969), armborstskytt
 Bertil Olofsson, polischef
 Britt Olofsson (född 1936), skådespelare, regissör och producent
 Britt-Marie Danestig-Olofsson (född 1940), politiker

C
 Christer Olofson (1909–1996), tidningsman och politiker
 Christer Olofsson (född 1951), flygvapenofficer
 Christina Olofson (född 1948), regissör, producent och manusförfattare
 Clark Olofsson (född 1947), svensk-belgisk kriminell

D
 Dan Olofsson (född 1950), entreprenör, företagsledare och filantrop
 Daniel Olofsson (född 1977), ishockeyspelare
 Dennis Olofsson (född 1996), fotbollsspelare

E
 Elin Olofsson (född 1979), författare och publicist
 Emil Olovson (1883–1951), tidningsman och politiker
 Eva Olofsson (född 1952), politiker
 Eva Olofsson (konstnär) (född 1977)

F
 Folke T. Olofsson (född 1943), präst, författare och kyrkohistoriker
 Fredrik Olofsson (född 1986), nykterhetsman
 Fredrik Olovsson (född 1973), politiker
 Fredrik Olofsson (ishockeyspelare)
 Freja Olofsson (född 1998), fotbollsspelare
 Fritz Olofsson (1929–2008), mystiker och präst

G
 Georg Olofsson (1894–?), målare
 Gudmar Olovson (1936–2017), svensk-fransk skulptör
 Gunnar Olofsson (född 1955), företagsledare
 Gustaf Olofsson, flera personer
 Gustaf Olofsson i Åvik (1849–1929), lantbrukare och politiker
 Gustav Olofsson (född 1994), ishockeyspelare
 Gustav Olofsson (Stenbock), flera personer
 Gustaf Olofsson (Stenbock) till Torpa (död 1571), friherre, riksråd, riksmarsk, lagman
 Gustav Olofsson (Stenbock) till Toftaholm (död före 1493), riksråd och politiker

H
 Hans Olofsson, flera personer
 Hans Olofsson Törne (död 1671), borgmästare
 Hans Olofsson (astronom) (född 1952), politiker
 Hans Olofsson (golfspelare) (född 1974), bangolfspelare
 Hans Olofsson (silversmed) (1500-talet), guldsmed, omtalad 1544–1581
 Helena Olofsson (född 1978), friidrottare
 Håkan Olofsson (1660–1737), riksdagsman i bondeståndet

I
 Inga Olofsson (1928–2002), folkskollärare, tecknare och målare
 Ingjald Olofsson, historiskt osäker kung i Värmland
 Ivar Olovsson (född 1928), oorganisk kemist

J
 Jacob Olofsson (född 2000), ishockeyspelare
 Jesper Olofsson (född 1992), ishockeyspelare
 Jessica Olofsson (född 1988), fotbollsspelare
 Johan Olofsson, flera personer
 Johan Olofsson (ishockeyspelare) (född 1994)
 Johan Olofsson (snowboardåkare) (född 1976)
 Johan Olofsson i Digernäs (1860–1940), lantbrukare, sågverksägare och politiker
 Johanna Olofsson (född 1991), ishockeyspelare
 Johannes IV Olofsson (död 1510), biskop i Åbo stift
 Julia Olofsson (född 1984), konstnär

K
 Karl-Uno Olofsson (född 1940), friidrottare
 Kjell Olofsson (född 1965), fotbollsspelare
 Klas Olofsson, flera personer
 Klas Olofsson (företagsledare) (född 1943), företagsledare
 Klas Olofsson (poet) (1861–1942), poet och hembygdsforskare
 Kurt Olofsson (1928–2018), militär

L
 Lars Olofsson (född 1951), industriman
 Lena Olovsson (född 1955), fotbollsspelare
 Lennart Olofsson (1916–1988), målare och tecknare
 Linda Olofsson (född 1972), simmare
 Linda Olofsson (född 1973), TV-journalist

M
 Magnus Olofsson (född 1965), ingenjör och forskningsledare
 Malin Olofsson (född 1979), journalist
 Margareta Olofsson (född 1947), politiker
 Margit Olofsson (1915–1995), författare och lantbrukare med pseudonymen Anna Kajsa Hallgard
 Maria Olofsson (1886–1972), barnboksförfattare
 Marie Olofsson (född 1958), skådespelare
 Martin Olofsson (aktiv 1996–2006), innebandyspelare
 Mats Olofson (född 1955), filmfotograf, manusförfattare
 Mats Olofsson (meteorolog) (född 1951), meteorolog och forskningschef
 Mats Olofsson (musiker) (aktiv 1978–1981), musiker
 Maud Olofsson (född 1955), politiker, partiledare, vice statsminister
 Mickel Olofsson (1550-talet–1615), ämbetsman
 Morgan Olofsson (född 1966), journalist
 Mårten Olofsson (aktiv under 1500-talet), bonde och bonadsmålare

N
 Niclas Olofsson (född 1975), innebandymålvakt
 Nils Olofsson (Vinge) (1465–1529), lagman, riksråd och riddare

O
 Ola Olofsson (född 1972), beachvolleybollspelare
 Olaus Olofsson (1834–1910), godsägare och politiker
 Ossian Olofsson (1886–1973), fiskeribiolog

P
 Pale Olofsson (född 1947), skådespelare
 Peder Olofsson (1630–1692), bonde och riksdagsman
 Peder Olofsson (bildhuggare) (aktiv vid mitten av 1600-talet)
 Pelle Olofson (född 1961), sångare, tonsättare, musiklärare
 Per Olofsson (aktiv omkring 1750), kyrkobyggmästare
 Per Olofsson (politiker) (1889–1973), polis, skogsarbetare och politiker
 Peter Olofsson, flera personer
 Peter Olofsson (född 1957), handbollsspelare
 Peter Olofsson (fotbollsspelare) (född 1975)
 Peter Olofsson (politiker) (född 1967)
 Pierre Olofsson (1921–1996), konstnär

R
 Runa Olofsson (1937–2001), författare
 Rune Pär Olofsson (1926–2018), författare, journalist och präst

S
 Seth Olofsson (född 1956), musiker, kompositör, sångare och pastor
 Susanne Olovsson (född 1972), rugbyspelare, innebandymålvakt
 Sven Olofson (1929–2014), entreprenör och musiker
 Sven Olofsson (omkring 1660–efter 1740), bonde och riksdagsman 
 Sverker Olofsson (född 1947), TV-programledare 
 Sören Olofsson (född 1947), sjukvårdsdirektör

T
 Therese Olofsson (född 1973), friidrottare
 Thomas Olofsson (född 1976), politiker
 Thore Olovson (1904–1987), läkare
 Tommy Olofsson (född 1950), poet, författare och litteraturvetare

U
 Ulla-Britt Olofsson (1934–2015), friidrottare
 Uno Olofsson (1897–1973), lantbrukare och politiker

V
 Victor Olofsson (född 1995), ishockeyspelare

Å
 Åke Olofsson, flera personer
Åke Olofsson (författare) (född 1941), lärare, författare, nykterhetsman
 Åke Olofsson (musiker) (född 1924), cellist
 Åke Olofsson (politiker) (1898–1954), redaktör och politiker

Personer med Olofsson som mellannamn (patronym)
 Christoffer Olofsson Angeldorff (1808–1866), präst, bokförläggare och psalmdiktare
 Lars Olofsson (Björnram) (död 1572), krigsman under Gustav Vasa
 Johan Olofsson Bergenstierna (1618–1676), amiral
 Andreas Olofsson (Bure), underlagman (?)
 Börje Olofsson Cronberg (1622–1673), räntmästare och affärsman
 Hemming Olofsson Gadh (1450–1520), biskop
 Peder Olofsson Hård (död 1534), riksråd och riddare
 Andreas Olofsson Knös (1721–1799), teolog
 Lars Olofsson Lefrén (1722–1803), orientalist och teolog
 Erik Olofsson Lovisin (1640-talet–1693), friherre och ämbetsman
 Andreas Olofsson Rhyzelius (1677–1761), historiker och biskop
 Johan Olofsson Stiernhöök (1596–1675), jurist 
 Berge Olofson Ström (1688–1762), grosshandlare

Källor

Svenska efternamn
Sonnamn